Lamesi – abitanti di Lama (Francia)
Lamesi – abitanti di Lama Mocogno
Lamesi – abitanti di Lama dei Peligni